.500 je oznaka za več nabojev:

.500 Smith & Wesson Magnum
.500 Linebaugh
.500 Wyoming Express
.500 Jeffery
.500 Nitro Express
.500 No. 2 Express